Dolina peut faire référence à :

Toponymes
en Bosnie-Herzégovine
Dolina, un village situé dans la municipalité de Zavidovići, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Bulgarie (le nom étant écrit ) 
Dolina, village bulgare de l'obchtina de Kaolinovo, situé dans l'oblast de Choumen ;
Dolina, village bulgare de l'obchtina Dobritchka, situé dans l'oblast de Dobritch ;
le substantif désignant une vallée ;
en Croatie
Dolina, une localité située dans la municipalité de Vrbje, comitat de Brod-Posavina ;
en Pologne
Dolina, un quartier de la ville de Szczecin 
Dolina, un village de la voïvodie de Basse-Silésie ;
Dolina, un village de la voïvodie de Łódź ;
Dolina, un village de la voïvodie de Lublin ;
Dolina, un village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale ;
Dolina, un village de la voïvodie de Varmie-Mazurie .
en Ukraine
Dolyna ou Dolina, une ville dans l'oblast d'Ivano-Frankivsk.

Patronymes
 Alejandro Dolina (né en 1944), écrivain et producteur argentin, spécialiste du tango,
 Larisa Dolina (née en 1955), chanteuse et actrice russe, 
 Mariya Dolina (1922-2010), pilote soviétique de bombardier de la Seconde Guerre mondiale.

Homonymie de patronyme